Campeonato Nacional Petrobras de Primera División de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional 2015/2016, eller enbart Primera División de Chile 2015/2016 är Chiles högsta division för fotboll för säsongen 2015/2016. Säsongen består av två mästerskap, Torneo Apertura och Torneo Clausura, som korar separata mästare. Varje mästerskap består av 16 lag som möter varandra en gång, antingen hemma eller borta, vilket ger totalt 15 matcher per lag. I slutet av säsongen sammanställs en sammanlagd tabell där de två sämsta lagen flyttas ner till Primera B 2016/2017.

Sändningsrättigheterna innehas av CDF som sänder nästan varje match varje omgång, vanligtvis sju av nio matcher per omgång. Matcherna sänds i kanalen CDF Premium. Tittare utanför Chile kan se två matcher per helg genom tv-kanalen TV Chile, som vidaresänder CDF Premiums sändning i utvalda matcher.

Tabeller

Torneo Apertura
Alla 16 lag möter varandra en gång, antingen på hemma- eller på bortaplan, vilket innebär totalt 15 matcher per lag. Det lag högst upp i tabellen efter 15 matcher blir mästare och kvalificerar sig därmed till Copa Libertadores 2016, medan tvåan, trean, fyran och femman kvalificerar sig kvalspel till Copa Libertadores 2016 (Liguilla Pre-Libertadores). Cobresal kunde inte kvalificera sig till varken Copa Libertadores 2016 eller Liguilla Pre-Libertadores eftersom de redan kvalificerat sig för Copa Libertadores 2016 genom Torneo Clausura 2015.

Lag 1: Copa LibertadoresLag 2–5: Liguilla Apertura

CL Laget kunde inte kvalificera sig till Copa Libertadores eller Liguilla Apertura, då laget kvalificerat sig till Copa Libertadores 2016.</small>Källa: ANFP.cl

Torneo Clausura
Alla 18 lag möter varandra en gång, antingen på hemma- eller på bortaplan, vilket innebär totalt 17 matcher per lag. Det lag högst upp i tabellen efter 17 matcher blir mästare och kvalificerar sig därmed för Copa Libertadores 2017, medan tvåan, trean, fyran och femman kvalificerar sig kvalspel till Copa Sudamericana 2016. Till Liguilla Pre-Sudamericana kan inte lag som deltog i Copa Libertadores 2016 kvalificera sig samt inte heller de lag som redan kvalificerat sig till Copa Sudamericana.

Lag 1: Copa LibertadoresLag 3, 6–8: Liguilla Clausura

CL: Laget kan inte kvalificera sig för Liguilla Clausura på grund av deltagande i Copa Libertadores 2016.CS: Laget kan inte kvalificera sig för Liguilla Clausura då de redan kvalificerat sig för Copa Sudamericana 2016.
Källa: ANFP.cl

Sammanlagd tabell
Torneo Apertura och Torneo Clausura slogs ihop för att skapa en sammanlagd tabell. Det bäst placerade laget i den sammanlagda tabellen som inte deltagit i Copa Libertadores 2016 eller på något annat sätt redan kvalificerat sig för Copa Sudamericana 2016, kvalificerade sig för den turneringen.

Lag 3–4: Kvalificerade för Copa Sudamericana 2016.Lag 15–16: Nedflyttade till Primera B.

CS: Kan ej kvalificera sig till Copa Sudamericana genom den sammanlagda tabellen, då laget redan kvalificerat sig.
CL: Kan ej kvalificera sig till Copa Sudamericana på grund av deltagande i Copa Libertadores 2016.
Källa: ANFP.cl

Kvalificering för internationella turneringar
Copa Libertadores 2016
Vinnare av Torneo Clausura 2015: Cobresal
Vinnare av Torneo Apertura: Colo-Colo
Vinnare av Copa Chile 2015: Universidad de Chile
Copa Sudamericana 2016
Vinnare av Liguilla Apertura: Universidad Católica
Vinnare av Liguilla Clausura: O'Higgins
Bäst placerade valbara lag i den sammanlagda tabellen: Palestino
Bäst placerade valbara lag i den sammanlagda tabellen: Universidad de Concepción

Liguilla Apertura

Liguilla Clausura

Se även
Copa Chile 2015
Copa Libertadores 2016
Copa Libertadores 2017
Copa Sudamericana 2015
Copa Sudamericana 2016
Primera B de Chile 2015/2016
Segunda División de Chile 2015/2016

Källor och externa länkar
ANFP.cl
CDF.cl

2015 i Chile
2016 i Chile
Fotbollssäsongen 2015/2016
Fotboll i Chile
Primera División de Chile